Појам Сузуки може да се односи на:
Сузуки,
Мичио Сузуки,
Кантаро Сузуки, јапански политичар